Lindo Horizonte é um povoado do município de Anagé, no estado brasileiro da Bahia.

História
Foi fundado em 1950 por Joaquim Teotônio de Sousa.
O povoado tem início com a expansão da criação de gado na região antes denominada de sertão da ressaca. Inicialmente a Fazenda Pedra Cumprida, de onde foi desmembrada a Fazenda Lagoa d' Água, pertencia a Família Gomes Cardozo, sendo posteriormente repartida entre vários herdeiros, que se instalaram e começaram a plantar e criar.
A fazenda de início foi de propriedade do Coronel Joaquim de Oliveira Freitas e sua esposa Lidória Gomes de Oliveira, moradores da fazenda Fundo e com casa de residência na Fazenda Olho d' Água.
Após a morte do Coronel e respectivo desmembramento de sua fortuna, a fazenda passa a descendentes de Dona Lidória, que permanecem no poder da terra até meados de 1940, quando ela é adquirida por Joaquim Teotônio de Souza e sua família.
Joaquim Teotônio de Souza começa com um negócio que logo mais iria atrair alguns moradores, fomentando a dinamização dos espaços econômicos locais.
Com a chegada de diferentes famílias para a localizada tem início em 1963 uma feira livre, que funcionava na Praça da Matriz, e que outrora foi um dos grandes impulsos para o desenvolvimento da localidade.
É inquestionável a participação da família Souza e Lopes para o crescimento do povoado, mais sem outras famílias, pioneiras no povoamento e posse da terra, nada teria se construído.
Partes das terras onde se encontram o povoado foi de posse de Félix Gomes Moreno, homem que deixou grande descendência e que morreu em 1903 com a idade de pouco mais de 50 anos.
Grande foi a prole deste patriarca, tendo sido casado três vezes: em 1879, aproximadamente, casa-se com Adelaide Marcelina Ribeiro. Após a morte de Adelaide, em 1881, casa-se com Aureliana Moreira do Carmo, irmã de sua falecida esposa. Em meados de 1900 consorcia-se com Maria Madalena Rodrigues, sua última companheira, com quem tem 3 filhos.
A saga da família Moreno inicia-se a partir deste patriarca, que teve mais de 16 filhos, e que era descendente dos grandes desbravadores dos sertões da Bahia. Descendia diretamente de Mathias João da Costa, sogro do Bandeirante e fundador da cidade de Vitória da Conquista, João Gonçalves da Costa. Mathias já se encontrava no início de 1700 a desbravar a região das Minas do Rio de Contas, como nos informa documentos guardados no Arquivo Ultramarino, em Portugal.
Na região do Distrito de Coquinhos, a mais antiga Fazenda que se tem notícias é a Fazenda Coquinhos, que posteriormente viria a se tornar um arraial e sede do distrito que leva o seu nome. Com a decadência de Coquinhos, Lagoa d' Água, atual Lindo Horizonte, passa a assumir a importância social e econômica, antes atribuída ao antigo arraial.
Em 1838 uma neta de João Gonçalves da Costa, Maria Theodora da Encarnação, já se encontrava a explorar a fazenda dos Coquinhos e a criar gados.
A iniciativa da exploração foi do esposa da Maria Theodora, Roberto Gonçalves da Costa, morador nos Poções, que para expandir suas terras, compra a Fazenda dos Coquinhos e ali estabelece criação de gados e cultivo de lavouras.
É certo que Lindo Horizonte ainda irá muito se desenvolver, só dependerá dos governantes locais se mobilizarem e descentralizarem o poder no município, que ora segrega a população e ora em tempos de eleições os procuram para angariamento de votos.
É certo que o povoado possui uma característica muito forte, a da endogamia familiar. Esta união tão próxima e entrelaçada entre famílias se constitui numa forte arma para o desenvolvimento local.

Povoados da Bahia
Anagé